Мамака́єв () — чеченське прізвище. Походить від географічної назви Мамакай-юрт.

Персоналії 
 Арбі Мамакаєв (1918—1958) — чеченський прозаїк, поет, драматург і перекладач.
 Магомет Мамакаєв (1910—1973) — чеченський державний і партійний діяч, прозаїк і поет.

Чеченські прізвища